Кратер Аль-Фергани () — небольшой яркий ударный кратер в гористом материковом районе к юго-востоку от Моря Спокойствия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь среднеазиатского астронома и математика аль-Фергани (около 798—861) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются небольшой кратер Тейлор на западе, маленькие кратеры Теон Младший, Теон Старший на северо-западе, крупный кратер Деламбр на северо-северо-востоке; кратер Ипатия на востоке, кратер Цельнер на юге. На востоке от кратера располагается приметная цепочка кратеров.

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 20,5 км, глубина — 3,83 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с плоским дном, диаметр которого приблизительно вдвое меньше диаметра вала. Вал имеет крутой внутренний склон и острую кромку, сохранился без значительных повреждений. Высота вала над окружающей местностью составляет 780 м.

По морфологическим признакам кратер относится к типу SOS (по названию типичного представителя этого типа — кратера Созиген). Объём кратера — около 240 км³.

Кратер Аль-Фергани является центром системы светлых лучей, распространяющихся во все стороны от него. Один из таких лучей проходит через кратер Кирилл и продолжается до кратера Фракасторо.

Сечение кратера 

На приведенном графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Аль-Фергани и сателлитные кратеры Аль-Фергани A, Аль-Фергани C включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Кратер Аль-Фергани и сателлитный кратер Аль-Фергани C относятся к числу кратеров, в которых зарегистрированы температурные аномалии во время затмений. Объясняется это тем, что подобные кратеры имеют небольшой возраст, и скалы не успели покрыться реголитом, оказывающим термоизолирующее действие.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Снимки с борта Аполлона-12, Аполлона-16. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 Кратер Аль-Фергани на карте LAC-78. 
 Кратер Аль-Фергани на карте LM-78. 
 Кратер Аль-Фергани на карте AIC78A. 
 Топографическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны